Мальтийская Премьер-лига 1993/1994 () — 79-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1993/1994
Мальта
Мальта
1993 год на Мальте
1994 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994